

Cologne – comune nel dipartimento del Gers

Cologne – nome in francese e inglese della città di Colonia (Renania Settentrionale-Vestfalia)

Cologne – comune della Lombardia

Cologne – città del Minnesota

Altri progetti